Список музыкальных жанров, относящихся к фолк-музыке.

 Анатолийский рок — жанр, возникший путём слияния турецкой народной музыки и рока.
 Антифолк — жанр, который стремится разрушить всю серьёзность политической подоплёки в лирике американской народной музыки 1960-х годов.
 Инди-фолк — жанр, созданный в 1990-х годах под влиянием эстрадной фолк-музыки 1950-х, 1960-х и начала 1970-х годов, кантри-музыки и инди-рока.
 Келтик-фьюжн — спектр различных музыкальных жанров, содержащих кельтские мотивы.
 Лаика — один из самых популярных стилей греческой музыки, который сформировался с популяризацией ребетики.
 Манеле — стиль, исполняемый преимущественно румынскими цыганами.
 Менто — ямайский музыкальный стиль, предшественник ска и регги.
 Мидивал-фолк-рок — музыкальный жанр сочетающий элементы ранней музыки и рока.
 Неофолк — жанр, возникший как «возрождение» американского фолка 1970-х годов в Европе и смешения с постпанком, а также с другими стилями альтернативной музыки, часто сочетаемой с приёмами этнической музыки и неоклассическими пассажами.
 Поп-фолк — стиль, сочетающий фолк и поп-музыку.
 Прогрессив-фолк — жанр, который изначально был политизированным типом американской народной музыки.
 Психоделический фолк — жанр, сложившийся в 1960-е годы на стыке прогрессивного фолка и психоделического рока.
 Скиффл — пение с аккомпанементом, сочетающее элементы английских фолк-куплетов и американского диксиленда.
 Славянский фолк — комплекс стилей народной музыки, сформировавшийся у славянских народов.
 Турбо-фолк — жанр, сочетание электронной и народной музыки, зародившийся в начале 1980-х годов в Югославии.
 Фолк-джаз — стиль, объединяющий элементы джаза и народной музыки.
 Фолк-метал — одно из направлений металла, вобравшее в себя элементы народной музыки.
 Фолк-панк — стиль, который смешивает в себе элементы фолка и панк-рока.
 Фолк-рок — жанр, объединяющий элементы фолка и рока.
 Чалга — балканский жанр, представляющий сочетание поп-музыки и народной музыки.
 Электрик-фолк — поджанр фолк-рока, разработанный в конце 1960-х годов в Англии на основе американского фолк-рока.

См. также 
 Фолк (значения)

Жанры фолк-музыки
Списки музыкальных жанров